Bithia – sito archeologico in Sardegna.
 Bithia – traghetto della compagnia Tirrenia di Navigazione.
 Bithia – personaggio biblico del libro dell'Esodo.